Camila Moreno Subía (Quito, 8 de marzo de 1990) es una abogada ecuatoriana que ejerció funciones como consejera electoral de transición entre agosto y noviembre de 2018.

Biografía 
Nació el 8 de marzo en Quito. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Jean Jacques Rousseau y en el Colegio Sebastián de Benalcázar. 

Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tesina realizada sobre Alcances de la protección del derecho internacional humanitario frente al desarrollo tecnológico de medios y métodos de guerra en conflictos armados. Ejerció el libre ejercicio profesional en el Estudio Jurídico LexArtis.

Magíster en Derecho y Finanzas por la Universidad de Oxford y Máster en Derecho tributario por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tesina realizada sobre Introducción de un régimen específico para la determinación y recaudación del impuesto a la renta a grupos empresariales en el sistema tributario ecuatoriano.

Se ha desempeñado como docente en distintas áreas del derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Ha prestado su asesoría en temas administrativos y tributarios a distintas instituciones y procesos del sector público desde 2014. Asimismo, ha sido voluntaria en organizaciones sociales promotoras y defensoras de derechos humanos como la Cruz Roja Ecuatoriana y la Fundación Mare Nostrum.

El 2 de agosto de 2018 fue nombrada consejera transitoria del Consejo Nacional Electoral designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hasta la designación del Consejo Nacional Electoral definitivo. El 20 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional posesionó a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral.

Referencias 

Abogadas de Ecuador
Profesores de universidades de Ecuador
Alumnado de la Universidad de Oxford
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador